Полина Алексеевна Смирнова (род. 26 июня 2002 года, Первоуральск) — российская теннисистка, выступающая с 2012 года за сборную команду РФ. Чемпион и призёр Сурдлимпийских игр, заслуженный мастер спорта. Абсолютная победитель чемпионата Европы (2016), победительница чемпионатов России по теннису (спорт глухих). В настоящее время является представительницей Краснодарского края, проживает в городе Сочи. В музее спортивной славы города Сочи есть экспозиция спортсменки, где представлены: первая ракетка, победная туника  чемпионки, медаль члена сурдлимпийской сборной РФ, сертификат победителя.

Награды и спортивные звания 
 Благодарность Президента Российской Федерации (май 2018 года) — за выдающийся вклад в повышение авторитета Российской Федерации и российского спорта на международном уровне и высокие спортивные достижения на XXIII Сурдлимпийских летних играх 2017 года
 Заслуженный мастер спорта России (приказ 21.12.2017 г).

Ссылки 
 Полина Смирнова — профиль на сайте Международной федерации спорта глухих

Глухие спортсмены России